Mesosagitta velox är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Seklivanova 2003. Mesosagitta velox ingår i släktet Mesosagitta, och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade.

Källor 

Pilmaskar
velox